Кузьми́нский — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 
 Кузьминский, Борис Николаевич (род. 1964) — российский литературный критик и переводчик.
 Кузьминский, Владимир Михайлович (1865—после 1917) — протоиерей, член III Государственной думы от Гродненской губернии.
 Кузьминский, Константин Константинович (1940—2015) — русский поэт и эссеист, диссидент.
 Кузьминский, Павел Дмитриевич (1840—1900) — русский инженер, изобретатель газовой турбины.
 Кузьминский, Сергей Леонидович (1962—2009) — украинский музыкант, диджей, лидер группы «Братья Гадюкины».

Топоним 
 Кузьминский — посёлок, Знаменский район, Тамбовская область, Россия.
 Кузьминский железнодорожный мост
 Кузьминский лесопарк

См. также